Alhassan - variante del nome proprio di persona Hasan
Masahudu Alhassan – calciatore ghanese
Alhassan Wakaso – calciatore ghanese
Kalif Alhassan – calciatore ghanese
Moro Alhassan – calciatore ghanese
Mohammed Alhassan – calciatore ghanese
George Alhassan – calciatore ghanese nato nel 1955
George Alhassan – calciatore ghanese nato nel 1941